Шма́тов — русская фамилия.

Известные носители 
 Шматов, Максим Васильевич (1914—1984) — Герой Советского Союза.
 Шматов, Михаил Андреевич (род. 1939) — доктор юридических наук, профессор.
 Шматов, Владимир Егорович (род. 1941) —  кандидат технических наук, бывший проректор Кировского политехнического института.
 Шматов Дмитрий Викторович (род.    ) — кардиохирург, доктор медицинских наук, профессор кафедры госпитальной хирургии СПбГУ.
 Шматов, Павел Алексеевич (род. 1980) — заслуженный мастер спорта России по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.
 Шматов, Юрий Анисимович